Karl VII. ist der Name folgender Herrscher:

* 1160–1167 Karl VII. (Schweden), König von Schweden
 1422–1461 Karl VII. (Frankreich), König von Frankreich
 1742–1745 Karl VII. (HRR), Kaiser